Cane Creek Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cane Creek Mountain (Mitchell County, North Carolina)	
 Cane Creek Mountain (Rutherford County, North Carolina, 489 m)	
 Cane Creek Mountain (Rutherford County, North Carolina, 843 m)	
 Cane Creek Mountain (Tennessee)